Aalberg ist der Familienname folgender Personen:

 Ida Aalberg (1857–1915), finnische Schauspielerin
 John Aalberg (1897–1984), US-amerikanischer Film- und Tontechniker
 John Aalberg (Skilangläufer) (* 1960), US-amerikanischer Skilangläufer 

Siehe auch:
 Ahlberg (Begriffsklärung)
 Alberg